SF4 steht für
 die Summenformel der chemischen Verbindung Schwefeltetrafluorid
 Symmetrischer-Fluss-Feldflussfraktionierung

SF4